Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo García López che ha battuto in finale Albert Montañés 0-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Florian Mayer (quarti di finale)
 Guillermo García López (Campione)
 Assente
 Marc Gicquel (semifinali)

 Melle Van Gemerden (primo turno)
 Albert Montañés (finale)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Jean-Christophe Faurel (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2006